Денис Васильович Ситников ( 9 травня 1995, Сімферополь, Україна) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».

Клубна кар'єра 
Вихованець футбольної школи «Таврія» (Сімферополь). Перший тренер - В. Ткаченко.

У чемпіонаті України (ДЮФЛ) грав за команди «ІгроСервіс» (Сімферополь), «Таврія» (Сімферополь).  2013 році грав за аматорську команду ІТВ (Сімферополь). 

У сезоні 2013/2014 підписав контракт з чернівецькою «Буковиною». Дебютував 28 березня 2015 року, в матчі проти ФК «Полтави» .

Посилання 
 
 
 
 Профіль на офіційному сайті ФК «Буковина»

Українські футболісти
Футболісти «Буковини» (Чернівці)